Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság A csoportjának mérkőzéseit június 9. és június 19. között játszották. A csoportban Olaszország, Ausztria, az Egyesült Államok és Csehszlovákia szerepelt.

A csoportból Olaszország és Csehszlovákia jutott tovább az első két helyen. A harmadik és negyedik helyezett Ausztria, valamint az Egyesült Államok kiesett. A mérkőzéseken 14 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Olaszország – Ausztria

Egyesült Államok – Csehszlovákia

Olaszország – Egyesült Államok

Ausztria – Csehszlovákia

Olaszország – Csehszlovákia

Ausztria – Egyesült Államok

Források 

C1